Oreohelix nevadensis är en snäckart som beskrevs av S. S. Berry 1932. Oreohelix nevadensis ingår i släktet Oreohelix och familjen Oreohelicidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
nevadensis